Oksana Kalašnikova e Demi Schuurs erano le detentrici del titolo, ma Schuurs ha scelto di partecipare al concomitante torneo di Gstaad. Kalašnikova ha fatto coppia con Jaroslava Švedova, ma le due sono state sconfitte nei quarti di finale da Lenka Kunčíková e Karolína Stuchlá.

In finale Jessica Moore e Varatchaya Wongteanchai hanno sconfitto Alexandra Cadanțu e Katarzyna Piter con il punteggio di 6-3, 7-65.

Teste di serie 

  Oksana Kalašnikova /  Jaroslava Švedova (quarti di finale)
  Paula Kania /  Barbora Krejčíková (semifinale)

 Andreea Mitu /  Alicja Rosolska (quarti di finale)
 Ysaline Bonaventure /  Raluca Olaru (primo turno)

Wildcard 

  Cristina Dinu /  Elena Gabriela Ruse (quarti di finale)

 Irina Maria Bara /  Nicoleta Dascălu (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

BRD Bucarest Open 2016
WTA Tour 2016